Die Colgate Series Championships 1981 waren ein Tennisturnier der Damen in Landover, Maryland. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1981 und fand vom 7. bis 12. Januar 1981 statt.

Einzel

Gruppe 1

Gruppe 2

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Doppel

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 1981
Tennisturnier in Landover (Maryland)